Benedikt ima več pomenov:

 Benedikt, kraj v Sloveniji in središče istoimenske občine Benedikt 
 Benedikt, osebno ime
 Papež Benedikt I., prvi papež rimskokatoliške Cerkve s tem imenom
 Papež Benedikt II., papež med leti 684–685
 Papež Benedikt III., papež med leti 855–858
 Papež Benedikt IV., papež med leti 900–903
 Papež Benedikt V., papež med majem in junijem 964
 Papež Benedikt VI., papež med leti 972–974
 Papež Benedikt VII., papež med leti 974–983
 Papež Benedikt VIII., papež med leti 1012–1024
 Papež Benedikt IX., papež med leti 1032–1044, marcem–majem 1045 in 1047–1048
 Papež Benedikt XI., papež med leti 1303–1304
 Papež Benedikt XII., papež med leti 1335–1342
 Papež Benedikt XIII., papež med leti 1724–1730
 Papež Benedikt XIV., papež med leti 1740–1758
 Papež Benedikt XV., znan je predvsem po svojih mirovnih prizadevanjih za končanje prve svetovne vojne.
 Papež Benedikt XVI., papež rimskokatoliške Cerkve v letih 2005 do 2013, ko se je upokojil kot prvi papež po Gregorju XII. (1415)